Slaby je příjmení následujících osob:

 Adolf Slaby (1849–1913) – německý elektrotechnik
 Grit Slaby (* 1965) – německá plavkyně
 Horst Slaby (* 1941) – německý fotbalista
 José Slaby (* 1958) – polský duchovní
 Rudolf Slaby (1887–1953) – německý inženýr, konstruktér a podnikatel

další významy
 Slaby-Beringer – německá automobilka, vyrábějící v letech 1919–1924 převážně elektromobily

Související články 
 Slabý